Tini a következő személyek bece- vagy művészneve:
 Bródy János (1946) énekes, gitáros, dalszerző, szövegíró
 Martina Stoessel (1997) argentin színésznő, énekesnő, táncos és modell
 Tini, 2016-os debütáló albuma